Austria:
 Grafenbach – miejscowość w gminie Diex w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Völkermarkt
 Grafenbach-St. Valentin – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen